El Arenosillo Launchpad är ett rymdcenter i Spanien.   Det ligger i provinsen Provincia de Huelva och regionen Andalusien, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. El Arenosillo Launchpad ligger  meter över havet.

Terrängen runt El Arenosillo Launchpad är platt. Havet är nära El Arenosillo Launchpad åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om El Arenosillo Launchpad. Runt El Arenosillo Launchpad är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Mazagón,  km nordväst om El Arenosillo Launchpad. Omgivningarna runt El Arenosillo Launchpad är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Andalusien